FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei) – classe di farmaci
Fans – etichetta discografica italiana
Fans – album di Malcolm McLaren del 1984

Pagine correlate 
Fan (disambigua)